

Geografia

Grecja 
 Arni – gmina

Szwajcaria 
 Arni – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Bremgarten
 Arni – gmina w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland

Osoby 
 Caroline Arni – szwajcarska socjolog

Inne 
 arni – arni azjatycki, bawół indyjski
 Árni – islandzkie imię

Zobacz też 
 Arnie